Oster (Manhay), een gehucht in Odeigne, deelgemeente van de Belgische gemeente Manhay
Oster (Oekraïne), een stad in Oekraïne
Oster (rivier), een rivier in Oekraïne
Annemarie Oster, actrice
Fred Oster, televisieproducent
Guus Oster, acteur
Hans Oster, militair
Ton Oster, politicus

Zie ook 
 Öster